Droga krajowa B11 (Austria)
 Droga krajowa B11 (Niemcy)

Zobacz też